The Citadel steht für:

 The Citadel (Tasmanien), einen Berg in Tasmanien
 den Originaltitel des britischen Spielfilms Die Zitadelle
 The Citadel (Militärcollege), ein Militärcollege in Charleston, South Carolina, USA
 The Citadel (Dubai), ein 201 m hohes Hochhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 The Citadel (Fernsehserie), eine von 1983 bis 1984 gesendete britische Fernsehserie
 The Citadel (Alaskakette), Gipfel in der Alaskakette in Alaska (USA)

Siehe auch:

 Citadel
 Zitadelle